Thomas a Kempis, een middeleeuwse augustijner kanunnik, kopiist, schrijver en mysticus
 Nicolaes a Kempis, een Zuid-Nederlands componist uit de zeventiende eeuw, vader van 3
 Joannes Florentius a Kempis, een Zuid-Nederlands componist uit de zeventiende eeuw, zoon van bovenstaande componist